Daun può riferire a:

Luoghi 
Daun, comune tedesco della Renania

Persone 
Wirich Philipp von Daun, feldmaresciallo del Sacro Romano Impero del XVII secolo
Leopold Joseph Daun, feldmaresciallo del Sacro Romano Impero del XVIII secolo